Kalle Heikkinen (ur. 16 września 1999) – fiński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata w lotach narciarskich (2022) oraz mistrzostw świata juniorów (2017, 2018 i 2019). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w sierpniu 2016 w Kuopio, gdzie w konkursach FIS Cup plasował się w piątej i dziewiątej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w kolejnych startach – na początku października 2016 w Râșnovie zajął 19. i 14. miejsce. W grudniu 2016 w Ruce zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, w pierwszym starcie zdobywając punkty tego cyklu za zajęcie 18. lokaty.

W lutym 2017 w Park City wystartował w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 45., a drużynowo fiński zespół z Heikkinenem w składzie uplasował się na 6. miejscu. Rok później w zmaganiach najlepszych juniorów świata zajął 36. lokatę w konkursie indywidualnym, a w zawodach drużynowych był szósty. W marcu 2018 po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce zawodów FIS Cupu, zajmując w Falun 9. pozycję. 24 listopada 2018 w Ruce zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując w rozgrywanym bez kwalifikacji konkursie 63. lokatę.

Do zawodów najwyższej rangi powrócił w sezonie 2021/2022 – w zawodach głównych tej rangi drugi start w karierze zanotował 25 lutego 2022 w Lahti, gdzie był 53. (jego jedyny występ w indywidualnym konkursie głównym Pucharu Świata w sezonie). Dzień później po raz pierwszy wystąpił w konkursie drużynowym tego cyklu, zajmując z fińskim zespołem 6. miejsce, a do drugiej serii tego typu rywalizacji awansował z Finami również w marcu 2022 w Planicy (7. lokata). W marcu 2022 w Vikersund wziął także udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich – w zmaganiach indywidualnych odpadł w kwalifikacjach, a drużynowo uplasował się z fińskim zespołem na ostatnim, 7. miejscu.

Trzykrotnie sięgał po brązowe medale konkursów drużynowych letnich mistrzostw Finlandii – z klubem Kuusamon Erä-Veikot zajmował trzecią pozycję w 2015, 2017 i 2019. W 2019 zdobył brązowy medal w indywidualnych zimowych mistrzostwach kraju na skoczni średniej, a w kolejnym sezonie sięgnął po brązowy medal na skoczni normalnej, latem 2020 zdobył srebro w rywalizacji drużynowej, wynik ten powtarzając rok później. W sezonie 2019/2020 zwyciężył w klasyfikacji generalnej cyklu Veikkaus Cup, stając na podium czterech z pięciu rozegranych konkursów.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Heikkinena na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Heikkinena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 12 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 12 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994